Иннокентий Всеволодович Шастин () — советский учёный-медик, терапевт и кардиолог, организатор здравоохранения и медицинской науки, доктор медицинских наук (1972), профессор (1973), генерал-майор медицинской службы (1976). Лауреат Государственной премии СССР (1987).

Биография 
Родился 23 октября 1923 года в городе Чарджоу. В 1941 году окончил 10 классов школы в городе Тайга ныне Кемеровской области.

С 1941 по 1942 и с 1943 по 1947 годы проходил обучение в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. С 1942 по 1943 год был участником Великой Отечественной войны, в составе медицинских частей Ленинградского фронта, в ходе боёв получил тяжёлое ранение. С 1947 по 1954 год служил в действующей армии в должности ординатора терапевтического отделения Главного военно-морского госпиталя Балтийского флота. С 1954 по 1956 год проходил обучение на кафедре госпитальной терапии факультета усовершенствования врачей Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

С 1956 начал свою научно-педагогическую деятельность на кафедре терапии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в должностях: преподаватель и старший преподаватель, с 1973 по 1976 год — профессор и заместитель начальника кафедры терапии этой академии. В 1976 году И. В. Шастину Постановлением СМ СССР было присвоено звание генерал-майор медицинской службы. С 1976 по 1989 год — главный терапевт Центрального военного клинического госпиталя № 2 и заместитель главного терапевта Министерства обороны СССР.

Научно-педагогическая деятельность и вклад в науку 
Основная научно-педагогическая деятельность И. В. Шастина была связана с вопросами в области артериальной гипертензии, различных кардиоваскулярных сдвигов, вопросам военно-профессиональной патологии и неотложным состояниям.

В 1956 году И. В. Шастин защитил кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидат медицинских наук по теме: «Лечение гипертонической болезни», в 1972 году — доктор медицинских наук по теме: «Кардиоваскулярные расстройства у человека в Прибрежной и Центральной Антарктиде». В 1973 году И. В. Шастину было присвоено учёное звание профессора. Он являлся автором более сто двадцати научных работ, им были подготовлены более семи кандидатов и докторов наук. Был участником IX Всемирного конгресса кардиологов, на котором выступил с докладом по коллоидно-осмотическому статусу при неотложных состояниях. В 1987 году За коллективный цикл работ, обобщенный тематикой «Человек в экстремальных условиях обитания» И. В. Шастину была присвоена Государственная премия СССР.

В октябре 1975 — августе 1989 — главный терапевт 2-го Центрального военного госпиталя. Одновременно являлся заместителем главного терапевта Министерства обороны СССР.

Скончался 24 августа 2001 года в Москве. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Библиография 
 Инструктивно-методические указания по организации диспансерной работы в Центральном военном госпитале.  1957. — 83 с.
 Сердечно-сосудистые расстройства у зимовщиков антарктических станций // Климат и сердечно-сосудистая патология. , 1965. — С. 49—56
 Акклиматизация и патология человека в Антарктиде // Медицинские исследования в арктических и антарктических экспедициях.  1971. — С.15—38 (в соавт)

Награды и премии 
 два ордена Красной Звезды (29.03.1946, 30.12.1956)
 Медаль «За боевые заслуги» (27.12.1951)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Государственная премия СССР (1987)

Примечания

Литература 
 Профессора Военно-медицинской (медико-хирургической) академии (1798—1998) / Редкол.: Ю. Л. Шевченко (гл. ред.) и др. — Санкт-Петербург : Наука : С.-Петерб. изд. фирма, 1998 г. — 313 с. — ISBN 5-02-026061-4
 Знаменитые люди Санкт-Петербурга, 1703—2003: Биографический словарь / В. Д. Доценко. — 2. изд., испр. и доп. —  : ДАРК, 2003 г. — 455 с. — ISBN 5-98004-004-8
 Памятные даты военной медицины: справочник-указатель'' / Военно-медицинский музей М-ва обороны СССР. — Санкт-Петербург : Военно-медицинская акад. им. С. М. Кирова, 1991 г. — С.77

Медики по алфавиту
Неврологи по алфавиту
Медики СССР
Неврологи СССР
Авторы учебников медицины
Выпускники Военно-медицинской академии
Преподаватели Военно-медицинской академии